Aidenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Aidenbach, Markt im Landkreis Passau, Bayern
 Aidenbach (Ampfing), Weiler der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Gewässer:
 Aidenbach (Isen), Zufluss des linken Arms der Isen bei Peitzabruck, Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Aitenbach